

Смолино — присілок, Кемеровський округ, Кемеровська область
 Смолино — присілок, Сарапульський район, Удмуртія

Див. також 
 Смолине